Beisser bzw. Beißer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold R. Beisser (1925–1991), US-amerikanischer Psychiater und Gestalttherapeut
 Friedrich Beißer (1934–2019), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Hanspeter Beißer (* 1957), deutscher Verwaltungsjurist und Vorstand der Stiftung Maximilianeum
 Sina Beisser (* 1990), deutsche Sportkeglerin

fiktive Figur:
 Beißer, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen #Beißer

Siehe auch:
 Beiser
 Beister
 Nackenbeißer, Romanform